Groth ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Adolf Groth (1855–1934), deutscher Lehrer, Schriftsteller und Übersetzer
 Alexander Groth (* 1970), Autor und Lehrbeauftragter
 Alfred Groth (1876–1971), deutscher Arzt und Sozial-Hygieniker, Honorarprofessor und Fachautor
 Annette Groth (* 1954), deutsche Politikerin (Linke)
 Bruno Groth (1926–2018), deutscher Keramiker und Maler
 Carl-Gustav Groth (1933–2014), schwedischer Mediziner
 Doris Groth (1830–1878), Ehefrau von Klaus Groth
 Erika Groth-Schmachtenberger (1906–1992), deutsche Fotografin
 Ernst Johann Groth (1859–1936), deutscher Schriftsteller
 Ewald Groth (* 1953), deutscher Politiker (Grüne)
 Federico Ibarra Groth (* 1946), mexikanischer Komponist
 Franz Groth (1850–1918), deutscher Jurist und Politiker
 Hanns Groth (1911–1953), deutscher Schauspieler
 Hans-Jürgen Groth (* 1951), deutscher Jurist und Politiker (SPD), MdHB
 Harald Groth (* 1943), deutscher Politiker (SPD)
 Hartwig Groth, deutscher Gambist und Musikpädagoge
 Heinrich Groth (1908–1981), SS-Obersturmführer 
 Hendrik Groth, deutscher Journalist und Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung
 Henrik Groth (1903–1983), norwegischer Verleger und Essayist
 Jacob Groth (* 1951), dänischer Komponist
 Jan Groth (1921–1993), polnischer Schauspieler
 Janet Groth (* 1936), US-amerikanische Schriftstellerin und Hochschullehrerin
 Jeff Groth, amerikanischer Filmeditor
 Joachim Groth (1952–2007), deutscher hauptamtlicher Mitarbeiter der DDR-Staatssicherheit
 Johannes Groth (1774–1852), Landtagsabgeordneter Großherzogtum Hessen
 Jonathan Groth (* 1992), dänischer Tischtennisspieler
 Karl-Heinz Groth (* 1940), deutscher Autor und Pädagoge

 Konradin Groth (* 1947), deutscher klassischer Trompeter
 Martin Groth (* 1969), deutscher Fußballspieler
 Morgan Groth (* 1943), US-amerikanischer Mittelstreckenläufer
 Nikolaj Groth (* 1994), dänischer Schauspieler
 Otto Groth (1875–1965), deutscher Journalist und Zeitungswissenschaftler
 Otto-Heinz Groth (1924–1981), deutscher Architekt

 Peter Groth (* 1938), deutscher Maschinenbauingenieur
 René Groth (* 1972), deutscher Fußballspieler
 Rodolfo Groth (1881–1985), Lübecker Ehrenbürger und Mäzen
 Sam Groth (* 1987), australischer Tennisspieler
 Sebastian Groth (Diplomat) (* 1973), deutscher Diplomat
 Sebastian Groth (* 1984), deutscher Musikproduzent
 Siegfried Groth (1926–2011), deutscher Pastor und Missionar
 Steffen Groth (* 1974), deutscher Schauspieler
 Stephan Groth (* 1971), dänischer Rocksänger
 Sylvester Groth (* 1958), deutscher Schauspieler
 Ulrich Groth (1954–2015), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Vilhelm Groth (1842–1899), dänischer Maler

 Werner Groth (1895–1979), deutscher Politiker (CDU)
 Wilhelm Groth (1904–1977), deutscher Physikochemiker

Siehe auch 
 Groht
 Groot
 Grot
 Kroth

Weblinks 
 Groth bei namenforschung.net

Familienname
Personenname